Ноэполи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Базиликата, в провинции Потенца.

Население составляет 1039 человек (2008 г.), плотность населения составляет 23 чел./км². Занимает площадь 30 км². Почтовый индекс — 85035. Телефонный код — 0973.

Покровителем коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna di Costantinopoli), празднование 6 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.noepoli.pz.it/

Ссылки 
 http://www.comune.noepoli.pz.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/